Ventura Díaz puede referirse a: 

 Ventura Díaz Astillero de los Ríos (1808-1864), político español; o 
 Ventura Díaz Arrey (1943), ciclista español.